Szwajcaria:
 La Scheulte – francuska nazwa gminy Schelten
 La Scheulte – francuska nazwa rzeki Scheltenbach
 La Scheulte – francuska nazwa pasma górskiego Scheltenpass